Bielinske (în ) este localitatea de reședință a comunei Bielinske din raionul Lenine, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Bielinske era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de tătară crimeeană (%) și ucraineană (%).

Note 

Bielinske, Bielinske
Bielinske, Bielinske, Lenine
Bielinske, Bielinske, Lenine, Crimeea